Tatár György, (1921–2005), táncművész
Tatár György, (1947), filozófus, esszéista, publicista
Tatár György, (1952), válogatott labdarúgó, a DVTK középpályása